1913–14 National Challenge Cup foi a primeira edição da Copa dos Estados Unidos, torneio oficial realizado de 30 de novembro de 1913 à 16 de maio de 1914.

A competição foi disputada por 32 equipes. O Brooklyn Field venceu por 2-1 o Brooklyn Celtic e conquistou a primeira edição.

Primeira fase

Chaveamento
 Em negrito as equipes classificadas  Em itálico as equipes com o mando de campo

Final

Premiação

Ligações externas
Site oficial do torneio
Competições de futebol dos Estados Unidos
1914 no futebol
1910